Okręty US Navy o nazwie USS  "Etlah":

 Pierwszy "Etlah" był monitorem typu Casco, który nigdy nie wszedł do służby. Został ukończony zbyt późno by wziąć udział w wojnie secesyjnej. Odstawiony, w 1874 sprzedany i rozebrany.
 Drugi "Etlah" (AN-79) był okrętem ZOP. Był w służbie w latach 1944-1960.

Etlah